Yŏngbyŏn kan syfta på:

Geografi

Nordkorea 

 Yŏngbyŏn (ort i Nordkorea), Norra P'yŏngan, 
 Nyŏngbyŏn-gun, kommun, Norra P'yŏngan, 

Robotskapade Nordkoreaförgreningar